Meerdere personen staan bekend onder de naam Francisco González:

 Francisco González (tennisser), een Paraguayaans tennisser
 Francisco González Bocanegra (1824-1861), een Mexicaans dichter
 Francisco Javier González Pérez (1969-), een Spaans voetballer